Барушићи може бити:
 Барушићи (Малинска-Дубашница), насељено место у Општини Малинска-Дубашница, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска или
 Барушићи (Бузет), насељено место у Граду Бузету, Истарска жупанија, Република Хрватска.